Камышанский — фамилия. Известные носители:

 Камышанский, Владимир Павлович (род. 1954) — учёный, цивилист, доктор юридических наук, профессор
 Камышанский, Пётр Константинович (1863—1910) — судебный деятель, вятский губернатор, камергер.